FIB steht für:
 Fédération Internationale de Billard, Vorgänger des europäischen Billardverbands Confédération Européenne de Billard (CEB)
 Fédération Internationale de Boules, den internationalen Verband für Sport-Boules
Fédération internationale du béton, internationaler Verband für Beton
 Federation of International Bandy, den internationalen Bandyverband
 Festival Internacional de Benicàssim, ein Musikfestival in Benicàssim/Spanien
 Feuchtgebiete Internationaler Bedeutung gemäß Ramsar-Konvention
 Fluorid-Ionen-Batterie, siehe: Fluorid-Ionen-Akkumulator
 Focused Ion Beam (fokussierter Ionenstrahl), einem Werkzeug in der Mikrotechnologie
 Forwarding Information Base, der Bezeichnung für eine Forwardingtabelle im Kern des Internets, der DFZ (default-free zone)
 Frauen im Ingenieurberuf, den VDI Netzwerk für Frauen im Ingenieurberuf

Fib steht für:
 Königreich Fib, eines der ehemaligen piktischen Königreiche, heute Fife

FIB